О́бмачев () — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина) на левом берегу реки Сейм.

История 
Впервые упоминается в 1770 году.

Происхождение названия села связывают с названием реки Обмачивка, которая была притоком Сейма.

Село основано 1636 году на территории Новгород-Северского уезда Черниговского воеводства Речи Посполитой. 

С 1917 года — в составе УНР.

География 
Село Обмачев находится примерно в 21 км к северу от центра города Бахмач. Средняя высота населённого пункта — 121 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренного умеренно континентального климата.

Население 
Население составляет 1021 житель (2006 год). Плотность населения — 464,09 чел/кв.км.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Обмачев на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бахмачского района